Політична партія «Справжні дії» (до 24 грудня 2018 — Українська Національна Консервативна партія) — українська політична партія, Код ЄДРПОУ — 00041430.

Історія

Українська Національна Консервативна партія 
Українська Національна Консервативна партія за своєю ідеологією належить до правого спектру політичних сил нашої держави.

З жовтня 1996 року видається Партійний друкований орган — газета "Національна фортеця".

Справжні дії 
24 грудня 2018 партія змінила назву з Української національної консервативної партії на Політичну партія «Справжні дії», перенесла штаб-квартиру з Києва до Запоріжжя та змінила керівника з Олега Соскіна на Сергія Данилова.

Примітки

Посилання 
 
 

Політичні партії, засновані 1992
Сучасні політичні партії України